Canal 53 puede referirse a varios canales de televisión:
XHMNU-TDT, un canal de televisión de México
Canal 53 Madrid, un canal de televisión de España